2 miejscowości w Polsce: 
 Rzędków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Rzędków – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn

Zobacz też: Nowy Rzędków, Stary Rzędków